Торе́-сюр-Уш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південний схід від Парижа, 33 км на південний захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 67 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 130,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Торе-сюр-Уш на сайті французького Національного інституту географії
 Торе-сюр-Уш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Торе-сюр-Уш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Торе-сюр-Уш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Торе-сюр-Уш на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Ор